Агустин Лопез има више значења:
  Агустин Лопез (Сан Мигел Тлакамама), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агустин Лопез (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику